Дистрактор:
 Дистрактор — ложный ответ при тестировании с .
 Дистрактор — аппарат для дистракционного остеогенеза.